«Агфа-Геварт» (, МФА: ; Agfa, Агфа) () — европейская международная компания, занимающаяся производством товаров для создания, обработки и воспроизведения изображений.

Центральный офис компании находится в городе Мортсел (Бельгия).

Структура компании 
На сегодняшний день Agfa имеет подразделения в 40 и представительства в 120 странах мира. Заводы Agfa расположены в десяти странах, в том числе в Бельгии, Германии, Италии, Китае, США и др.

Agfa-Gevaert образует три бизнес-группы, работающие в следующих отраслях:
 графика (Agfa Graphics):
 системы для обработки и воспроизведения изображений, в том числе решения для крупноформатной и высококачественной печати;
 здравоохранение:
 решения для организации информационных систем в медицине, системы радиологии и кардиологии, ортопедические станции и т. д.;
 специальные системы:
 микроплёнки, магнитные ленты для видео- и аудиозаписи. Прочие товары.

История компании Agfa

Основание компании 

Компания AGFA () была основана в 1867 году в Берлине химиком Паулем Мендельсоном Бартольди (), сыном известного композитора Феликса Мендельсона, и Карлом Александром фон Мартиус () под названием Gesellschaft für Anilinfabrikation GmbH. В начале 1872 года компания слилась с компанией Chemische Fabrik Dr. Jordan из берлинского района Трептов. 21 июля 1873 года компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (компания по производству анилина). Торговая марка AGFA появилась 15 апреля 1897 года.

В 1882 году компания создала свою научную лабораторию. 17 марта 1896 года был открыт завод по производству анилина и красителей в городе Греппин — в городе был дешёвый уголь и рабочая сила. Из-за сильного загрязнения воздуха в Берлине компания перенесла своё фотографическое производство в город Греппин. Для этого рядом с уже существующим заводом были приобретены 25,2 гектара земли. Завод начал работать в июле 1910 года. Он стал вторым по величине в мире производителем фототоваров (после завода Eastman Kodak в Рочестере) и крупнейшим в Европе. Греппин подчинялся городу Вольфен, поэтому завод стал называться Agfa Wolfen.

Первая мировая война 
Во время Первой мировой войны компания производила фотопластинки для рентгеновских аппаратов, фотоплёнку для аэрофотосъёмки, фильтры и комплектующие для противогазов. В начале войны количество рабочих на заводе в Греппине сократилось с 504 до 335, но к концу войны выросло до 1000 человек.

IG Farben 

В 1925 году Agfa вместе с компаниями Badische Anilin, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer и Griesheim-Elektron вошла в состав компании IG Farben. Руководил компанией Пауль Мендельсон Бартольди младший (1879—1956) — сын основателя Agfa. В результате обмена активами Agfa получила от BASF химическую фабрику в Мюнхене и завод по производству фотобумаги в Леверкузене.

В 1928 году Agfa приобрела американскую компанию Ansco Photo Products Inc. В 1941 году правительство США конфисковало Ansco Photo.

После Второй мировой войны 
После Второй мировой войны заводы Agfa оказались в разных оккупационных зонах. Agfa CameraWerk в Мюнхене оказался в зоне ответственности США, завод по производству фотобумаги в Леверкузене — в зоне ответственности Великобритании, первый завод в Греппине — в советской зоне. Производство цветной кино и фотоплёнки в Греппине в 1947 году было вывезено в Казань на местную фабрику киноплёнки (будущее ПО «Тасма»), где с 1950 года было освоено производство советской цветной кинопленки.

18 апреля 1952 года была создана компания Agfa AG für Photofabrikation в Леверкузене. Союзники контролировали производство фотоаппаратов до 18 марта 1953 года. А уже 20 марта была создана компания Agfa-Camerawerk AG. В 1957 году компании слились в Agfa AG Leverkusen.

ORWO 

В 1956 году было заключено соглашение восточногерманской Agfa Wolfen с западногерманской Agfa о применении торговой марки Agfa. Agfa Wolfen продавала свою продукцию в странах советского блока, западногерманская Agfa Wolfen — в других странах, кроме Франции и Югославии. Соглашение действовало до 1964 года. В 1964 году Agfa Wolfen начала производство продукции под торговой маркой ORWO (Original Wolfen).

Слияния и поглощения 

Agfa AG поглотила несколько компаний. В 1952 году компанию UCA — Vereinigte Elektro-Optische Werke GmbH, которая производила шкальные и зеркальные фотоаппараты. В 1962 году был приобретён производитель фотоаппаратов Iloca-Witt из Гамбурга. В 1959 году был приобретён производитель затворов и экспонометров Fabrique d’Horologie La Vedette SA (Эльзас). В 1960 году Agfa AG приобрела производителя часов OSCO-Uhren.

В этих компаниях Agfa AG владела от 50,24 % до 75 % акций.

В 1961 году было приобретено 50 % акций компании Perutz Photowerke из Мюнхена, а в 1964 году — 100 %. Компания была основана в 1880 году, и производила фотоаппараты.

Также были приобретены химические предприятия: Koepff & Söhne, Mimosa и Leonar-Werke.

Группа Agfa-Gevaert 

Agfa намеревалась приобрести бельгийскую компанию Gevaert ещё в конце 1940-х годов. В 1964 году Agfa приобрела контроль над Gevaert. Была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert NV. Компания Gevaert была основана в 1894 году и в начале своей деятельности производила только фотобумагу.

В 1981 году Bayer AG приобрёл 100 % акций группы Agfa-Gevaert. В 1983 году продажи группы составляли 5,9 миллиардов марок.

В 2004 году из Agfa-Gevaert было выделено подразделение фототоваров AgfaPhoto.

Продукция компании

Химическая 
Agfa производила анилиновые красители для тканей. В начале основными цветами были голубой и красный разных оттенков, в 1877 году появился зелёный краситель. К 1913 году на долю красителей приходилось 65 % выручки компании, 26 % — фото и киноплёнка, 7,7 % — медикаменты.

Магнитные ленты 

BASF в 1943 году начал производство магнитных лент на заводе в Вольфене. После Второй мировой войны это производство было передано Agfa. Позднее Agfa начала производство аудио- и видеокассет. В 1991 году производство кассет было продано BASF.

Фототовары

Начало производства фототоваров 
Химик доктор Момме Андресен (Dr. Momme Andresen) был принят на работу в Agfa в январе 1887 года. Он занимался любительской фотографией и был хорошо знаком с химическими процессами в фотографии. Андересен убедил руководство Agfa начать производство фотоматериалов. Он создал новые рецепты для проявителя и закрепителя, а в 1888 году — проявитель Родинал. Родинал продавался в виде жидкого концентрата, который нужно было просто разбавить. До этого фотографические реактивы продавались в виде порошков, которые фотограф смешивал самостоятельно.

В 1892 году Момме Андресен предложил компании производить фотопластинки. Технология промышленного производства фотопластин была в то время ещё плохо отработана. Agfa начала производство фотопластин в мае 1894 года. В 1898 году Agfa начала производство фотопластин для рентгена.

Фото- и киноплёнка 
После производства фотопластин компания начала производство фотоплёнки. Eastman Kodak выпускал фотоплёнку с 1888 года. К 1896 году качество фотоплёнок значительно улучшилось — благодаря использованию кассеты, они могли заряжаться в фотоаппарат при дневном свете. Качество фотоплёнок Agfa, как и качество первых фотопластин, оставляло желать лучшего, и в 1905 году компания временно приостановила производство фотоплёнок.

Производство киноплёнок было более удачным. Основной проблемой киноплёнки тех времён было возгорание плёнки в работающем кинопроекторе. Agfa в 1908 году разработала подложку для плёнки, которая не загоралась. Производство безопасной плёнки началось в 1909 году.

Фотоаксессуары 
В начале XX века Agfa начала производство различных аксессуаров для фотографии: фотовспышки (с 1907 года), фотоувеличители, кассеты для плёнок и т. д.

Цветная фотография 

В 1909 году Agfa начала работать с технологиями цветной фотографии. В 1916 году появилась цветная слайдовая фотопластинка. Технология была очень несовершенной — для экспозиции требовалось в 80 раз больше времени, чем для чёрно-белой фотографии. В 1923 году новая пластинка требовала в 30 раз больше времени, чем для чёрно-белой фотографии. В солнечный день при диафрагме 4,5 требовалась выдержка 1/25 сек. В 1932 году появилась торговая марка Agfacolor. В 1936 году началось производство высокочувствительных цветных фотопластин Agfacolor Ultra.

В ноябре 1936 года Agfa впервые в мире представила цветную многослойную плёнку хромогенного типа. Слайдовая плёнка оставалась низкочувствительной. В 1939 году началось производство цветной негативной киноплёнки. 31 октября 1941 года состоялась премьера художественного фильма Frauen sind doch bessere Diplomaten (Женщины — лучшие дипломаты) на цветной плёнке Agfacolor.

В 1942 году была официально представлена технология цветной фотопечати. Производство цветных фотоматериалов было перенесено в Леверкузен в 1949 году, выпуск начался в январе 1950 года.

Производство фотоаппаратов

Оптическая компания Александра Рентшиля 

В 1896 году Александр Генри Рентшиль (Alexander Henry Rietzschel) основал свою оптическую компанию.

Ренштиль родился в 1860 году в Дрездене, работал механиком и оптиком в Carl Zeiss, в 1886 году переехал в Мюнхен. В Мюнхене работал в компании Objektivhersteller CA Steinheil, затем в Rodenstock GmbH. В 1896 году основал собственную компанию. Компания производила объектив Linear 4,5, в 1898 году Рентшиль получил патент на этот объектив. В 1900 году компания начала производство фотоаппарата Clack, а затем сменила своё наименование на Alexander Henry Rietzschel GmbH. Камера хорошо продавалась, и количество сотрудников компании выросло до 100. В 1905 году Рентшиль получил патент на фотоаппарат в металлическом корпусе.

К началу Первой мировой войны в компании Рентшиля работали 200 человек. Компания не выполняла военных заказов, и к началу 1919 года количество сотрудников сократилось до 100 человек. Компания испытывала финансовые трудности. Рентшиль нашёл партнёра — компанию Bayer. К 1 марта 1921 года Bayer приобрёл 80 % акций компании Рентшиля. В компании начал работать 26-летний механик из фотографического отделения Bayer — Бруно Уль (Bruno Uhl). Уль увеличил производство фотоаппаратов с 3700 до 6500 штук в год. В 1924 году Bayer приобрёл 100 % акций компании Рентшиля, и назначил директором Бруно Уля. Численность сотрудников компании выросла до 250 человек, они ежегодно производили 10700 фотоаппаратов.

Agfa Camera Werk 

После образования IG Farben 10 декабря 1925 года все фотографические активы Agfa (и компания Рентшиля) были переименованы в Agfa Camerawerk München. На фотоаппараты начали наносить ромб Agfa, объективы продолжали выпускать под названием Rietzschel.

В 1928 году Agfa был выпущен первый фотоаппарат с роликовой плёнкой, а в 1937 году — первый 8 мм киносъёмочный аппарат.

Agfa Camerawerk München работала под лозунгом «Всё из одного источника». Компания производила фотоаппараты, фотоплёнки, химикаты, экспонометры и другое оборудование для фотографии.

В 1959 году выпущен первый автоматический фотоаппарат.

В 1964 году разработана система ускоренной зарядки плёнки «Рапид».

В 1967 году была создана дизайнерская студия Studio Schlagheck Schultes Design. Студия разрабатывала дизайн фотоаппаратов Agfa.

В 1969 году выпущена новая модель Optima 200 Sensor, послужившая родоначальницей популярной серии Optima Sensor с хорошо узнаваемым дизайном и выделяющейся ярко красной большой кнопкой спуска затвора.

В 1982 году было прекращено производство фотоаппаратов. В это время на заводах Agfa фотоаппараты производили 3800 человек.

В 2004 году из Agfa-Gevaert было выделено подразделение фототоваров AgfaPhoto.

См. также 
 Список фототоваров Agfa

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Производители фотоматериалов
Компании Бельгии
Компании, основанные в 1867 году
Производители фототехники
Agfa
Типографии